Mecogonopodium är ett släkte av mångfotingar. Mecogonopodium ingår i familjen Attemsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Mecogonopodium